Diego de Torres Villarroel – scrittore, scienziato e religioso spagnolo
 Francisco Villarroel – avvocato, scrittore e produttore cinematografico venezuelano
 Gualberto Villarroel – militare e politico boliviano, presidente della Bolivia dal 1943 al 1946
 Johnny Villarroel – ex calciatore boliviano
 María Villarroel – ex cestista venezuelana
 Mario Villarroel Lander – avvocato e attivista venezuelano
 Moisés Villarroel –  ex calciatore cileno
 Moisés Villarroel Angulo – calciatore boliviano
 Orlando Antonio Naranjo Villarroel – astronomo venezuelano